Царь горы (саундтрек) () — саундтрек к мультипликационному ситкому канала Fox «Царь горы». Был выпущен в 1999 году на лейбле Asylum Records.

Альбом включает в себя cover-версии южных рок-песен и оригинальных песен, исполненных кантри- и рок-артистами (некоторые из них появлялись в шоу). Две нарезки из альбома были в чарте «Горячих Кантри Песен»: Трэвис Тритт и Джордж Торогод, перепевшие песню Хэнка Вилльямса «Move It On Over» место № 66 и Brooks & Dunn, перепевшие песню Боба Сигера «Against the Wind» место № 53 (на песню был также снят музыкальный клип).

Диск занял 72-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций 
 «Move It On Over» — Travis Tritt / George Thorogood
 «Get in Line» — Barenaked Ladies
 «Down on the Corner» — The Mavericks
 «Straight to the Moon» — Sheryl Crow
 «Against the Wind» — Brooks & Dunn
 «Piece of My Heart» — Faith Hill
 «I Know a Little» — Trace Adkins
 «Mow Against the Grain» — The Hill Family Singers
 «East Bound and Down» — Tonic
 «Free Fallin'» — Deana Carter
 «Angel Flying Too Close to the Ground» — Willie Nelson / Mark McGrath
 «Teddy Bear» — Hank Hill
 «El Paso» — The Old 97’s
 «One Tin Soldier» — Luanne Platter (Brittany Murphy)
 «King of the Hill Theme» — The Refreshments

Примечания

Ссылки 
 
 Фан-сайт мультсериала Царь горы 

Царь горы
Саундтреки 1999 года